Torraca – comune italiano della provincia di Salerno in Campania

Persone 
 Francesco Torraca – letterato e politico italiano
 Michele Torraca – giornalista e politico italiano
 Vincenzo Torraca – giornalista e impresario teatrale italiano